Бе́лочка:
 Белочка — уменьшительное название белки.
 Белочка (конфеты) — сорт шоколадных конфет.
 «Белочки» — прозвище белорусского рубля 1992 года
 Просторечное название белой горячки
 Имя героини книги «Приключения Незнайки и его друзей»
 Имя героини цикла Л. Пантелеева «Рассказы о Белочке и Тамарочке».

См. также 
 Белка (значения)
 Белки (значения)